Села
 Петрівське — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Петрівське — Донецька область, Волноваський район
 Петрівське — Донецька область, Горлівський район
 Петрівське — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада
 Петрівське — Донецька область, Кальміуський район, Старобешівська селищна громада
 Петрівське — Донецька область, Кальміуський район, Бойківська селищна громада
 Петрівське — Донецька область, Покровський район
 Петрівське — Запорізька область, Запорізький район
 Петрівське — Луганська область, Старобільський район
 Петрівське — Харківська область, Ізюмський район
 Петрівське — Харківська область, Куп'янський район
 Петрівське — Харківська область, Богодухівський район
 Петрівське — Чернігівська область, Прилуцький район

 Петрівське — колишнє село Зайцівської сільської ради Синельниківського району, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 11 березня 1993 року
 Петрівське — колишнє село Васильківського району, зняте з обліку рішенням Київської обласної ради від 7 липня 1992 року
 Петрівське — колишнє село Олександрійського району, зняте з обліку рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 грудня 2013 року
 Петрівське — колишнє село Березнегуватського району, зняте з обліку рішенням Миколаївської обласної ради від 29 березня 2013 року
 Петрівське — колишнє село Жовтневої сільської ради Ширяївського району, зняте з обліку рішенням Одеської обласної ради від 24 лютого 2010 року
 Петрівське — колишнє село Куликівського району, зняте з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 17 серпня 1999 року
 Петрівське — назва села Ленінське (Автономна Республіка Крим, Ленінський район) до 1948 року
 Петрівське — колишня назва села Бабакове (Дніпропетровська область, Васильківський район)
 Петрівське — колишня назва села Вербки-Осокорівка (Дніпропетровська область, Синельниківський район)
 Петрівське — колишня назва села Пазено (Донецька область, Бахмутський  район)
 Петрівське — колишня назва села Петрівка (Донецька область, Волноваський район)
 Петрівське — колишня назва села Петрівка (Донецька область, Добропільський район)
 Петрівське — колишня назва села Кринички (Донецька область, Єнакієвська міська рада)
 Петрівське — колишня назва села Зеленопілля (Запорізька область, Запорізький район)
 Петрівське — колишня назва села Степове (Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район)
 Петрівське — колишня назва села Дмитрівка (Київська область, Вишгородський район)
 Петрівське — колишня назва села Полковниче (Київська область, Згурівський район)
 Петрівське — колишня назва села Старий Міст (Київська область, Іванківський район)
 Петрівське — колишня назва села Виселка (Київська область, Кагарлицький район)
 Петрівське — колишня назва села Горохівське (Київська область, Кагарлицький район)
 Петрівське — колишня назва села Виселкове (Київська область, Кагарлицький район)
 Петрівське — колишня назва села Святопетрівське (Київська область, Києво-Святошинський район)
 Петрівське — колишня назва села Нова Маківка (Київська область, Рокитнянський район)
 Петрівське — колишня назва села Юшків Ріг (Київська область, Таращанський район)
 Петрівське — колишня назва села Піщанське (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)
 Петрівське — колишня назва села Козацьке (Кіровоградська область, Петрівський район)
 Петрівське — колишня назва села Греківка (Луганська область, Кремінський  район)
 Петрівське — колишня назва села Вестатівка (Луганська область, Сватівський район)
 Петрівське — колишня назва села Водокачка (Миколаївська область, Вітовський район)
 Петрівське — колишня назва села Петрове (Одеська область, Біляївський район)
 Петрівське — колишня назва села Полішпакове (Одеська область, Великомихайлівський район)
 Петрівське — колишня назва села Жуковське (Одеська область, Ширяївський район)
 Петрівське — колишня назва села Мелячиха (Сумська область, Білопільський район)
 Петрівське — колишня назва села Маракучка (Сумська область, Великописарівський район)
 Петрівське — колишня назва села Мирне (Харківська область, Близнюківський район)
 Петрівське — колишня назва села Зарічне (Харківська область, Вовчанський район)
 Петрівське — колишня назва села Петрівка (Харківська область, Зачепилівський  район)
 Петрівське — колишня назва села Українське (Харківська область, Лозівський район)
 Петрівське — колишня назва села Степове (Харківська область, Чугуївський район)
 Петрівське — колишня назва села Благодатне (Херсонська область, Білозерський район)
 Петрівське — колишня назва села Нова Шестірня (Херсонська область, Високопільський район)
 Петрівське — колишня назва села Бутівці (Хмельницька область, Волочиський район)
 Петрівське — колишня назва села Балинівка (Хмельницька область, Дунаєвецький район)
 Петрівське — колишня назва села Хутір Дашківський (Хмельницька область, Старосинявський район)
 Петрівське — колишня назва села Вишневе (Чернігівська область, Бахмацький район, Халимонівська сільська рада)
 Петрівське — колишня назва села Мостище (Чернігівська область, Козелецький район)

Селища
 Петрівське — колишня назва селища Нова Оленівка, Донецька область, Волноваський район
 Петрівське — колишня назва селища Степове, Донецька область, Ясинуватський район
 Петрівське — колишня назва селища Лісове, Черкаська область, Кам'янський район

Див. також 
 Петровське	
 Петро	
 Петров	
 Петровський